Guangzhoulu (kinesiska: 广州路, 金川区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 310 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Guangzhoulu är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Guangzhoulu är det största samhället i trakten. Trakten runt Guangzhoulu är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina